Tempus fugit — крилатий латинський вираз.
 Час летить — сімнадцята серія четвертого сезону американського науково-фантастичного телевізійного серіалу «Цілком таємно».